Ви́ктор Бобро́в:
 Бобров, Виктор Александрович (род. 1984) — российский хоккеист.
 Бобров, Виктор Алексеевич (1842—1918) — русский акварелист и академик живописи.
 Бобров, Виктор Никанорович (1864—1935) — петербургский архитектор.
 Бобров, Виктор Павлович (1907—?) — советский учёный, инженер. Лауреат Ленинской премии 1957 года.
 Бобров, Викторин Флавианович (1884—1946) — директор МАИ с октября 1936 по июль 1937 года.